Sir John Falstaff, personage van Shakespeare
 Falstaff (opera) van Verdi, gebaseerd op dit personage
 Falstaff of Chimes at Midnight, een film van en met Orson Welles
 Taverne-restaurant Falstaff in de Henri Mausstraat, Brussel (Beschermd onroerend erfgoed)